Gjermund Åsen (Trondheim, 1991. május 22. –) norvég labdarúgó, a Lillestrøm középpályása.

Források 
Gjermund Åsen adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1991-ben született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Strindheim IL labdarúgói
A Ranheim Fotball labdarúgói
A Tromsø labdarúgói
A Rosenborg labdarúgói
A Lillestrøm labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói